Die B Grupa 1965/66 war die 17. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 14. August 1965 und endete am 10. Juli 1966.

Modus 
In der Nordgruppe waren 17 und in der Südgruppe 18 Mannschaft angetreten. Diese spielten aufgeteilt in einer Hin- und eine Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Da Septemwrijska Slawa Michailowgrad nach 12 Spieltagen zurückzog, wurden die Nordgruppe mit 17 Teams beendet. Absteiger Akademik Sofia aus der letztjährigen A Grupa nahm aus finanziellen Gründen nicht am Spielbetrieb teil.

Die beiden Gruppensieger stiegen in die A Grupa auf. Aus der Gruppe Nord stiegen die letzten drei Vereine ab, aus der Südgruppe die letzten zwei Teams.

Vereine

Abschlusstabellen

Gruppe Nord 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Fairplay

Gruppe Süd 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Fairplay

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr

Einzelnachweise 

1965 66
Fußballsaison 1965/66